

Astronomia 
 1119 Euboea – asteroide della fascia principale
 Euboea Fluctūs – struttura geologica della superficie di Io
 Euboea Montes  – struttura geologica della superficie di Io.

Geografia 
 Euboea – toponimo in lingua latina dell'isola Eubea

Fumetti 
 Euboea – personaggio immaginario delle Amazzoni